Il tabellone singolare del Bangalore Challenger 1993, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1993, è stato vinto da Andrea Gaudenzi (tds n. 5). In finale ha sconfitto Srinivasan Vasudevan con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie

  Leander Paes (semifinali)
 Assente
  Florian Krumrey (primo turno)
  Laurence Tieleman (semifinali)

  Andrea Gaudenzi (campione)
  Simon Touzil (quarti di finale)
  Donald Johnson (secondo turno)
  David Kass (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Bangalore Challenger 1993